Theranda ist:

in der Antike:
 eine Stadt in Mösien und ihre Umgebung, heute in der Region von Prizren im Kosovo
 der Name einer Festung bei Tirana in Albanien

Außerdem:
 albanischer Name von Suhareka (Suva Reka) im südlichen Kosovo